Лещи́нская — женская форма польской фамилии .

 Известные носительницы 
 Анна Лещинская (1699—1717) — старшая дочь короля Польского и Великого князя Литовского Станислава Лещинского и Екатерины Опалинской.
 Мария Лещинская (1703—1768) — королева Франции.
 Лещинская, Йоанна (род. 1988) — польская гребчиха.
 Лещинская, Инна Борисовна — д.б.н., профессор Казанского университета
 Лещинская, Станислава (1896—1974) — польская акушерка в концентрационном лагере Освенцим, принявшая роды более 3000 детей. См. также 
 Лещинские — угасший в XVIII веке великопольский шляхетский род.